Studenci peut désigner :

Toponymes 
en Bosnie-Herzégovine
 Studenci, un village situé dans la municipalité de Ljubuški, dans le canton de l'Herzégovine de l'Ouest et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Studenci, un village situé dans la municipalité de Nevesinje et dans la République serbe de Bosnie ;
 Studenci, un village situé dans la municipalité de Teslić et dans la République serbe de Bosnie ;
en Croatie
 Studenci, un village situé dans la municipalité de Lovreć, comitat de Split-Dalmatie ;
 Studenci, un village situé dans la municipalité de Perušić, comitat de Lika-Senj.

Autre 
 Studenci, un film écrit et réalisé par Krzysztof Zanussi.